Contea di Cheyenne o Cheyenne County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Cheyenne (Colorado)
 Contea di Cheyenne (Kansas)
 Contea di Cheyenne (Nebraska)